Jermaine Taylor peut désigner :

 Jermaine Taylor (1986-), basketteur américain ;
 Jermaine Taylor (1985-), footballeur jamaïcain.